{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#c9d7d9"
!colspan="12"|Rotterdam Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Ivan Dodig   Austin Krajicek
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Rohan Bopanna   Matthew Ebden
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(7–5), 2–6, [12–10]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Rotterdam Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rotterdam jucat pe terenuri cu suprafață dură. Robin Haase și Matwé Middelkoop au fost campionii en-titre, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Santiago González și Édouard Roger-Vasselin.

Ivan Dodig și Austin Krajicek au câștigat titlul, învingând în finală perechea Rohan Bopanna și Matthew Ebden cu 7–6(7–5), 2–6, [12–10].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023